Handball-Bundesliga 2015/2016 är den historiskt 39:e upplagan av Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 22 augusti 2015 och den 4 juni 2016, med THW Kiel som regerande mästare. Rhein-Neckar Löwen vann ligan och blev tyska mästare för första gången.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions Leagues högsta division, lag 2-3 kvalificerade för Champions Leagues högsta division, lag 4-6 kvalificerade för EHF-cupen, lag 16-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

Referenser 
 https://web.archive.org/web/20161129151045/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/dkb-hbl/tabelle/saisonen/tabelle/saison-15-16/gesamt-tabelle/

2015 i Tyskland
2016 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2015/2016
Handbollssäsongen 2015/2016